Höhenstein oder Höhensteine ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Höhenstein (Stallwang), Ortsteil der Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Höhenstein (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Höhenstein (Gemeinde Peuerbach), Ortschaft der Gemeinde Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Berg:
 Höhensteine, 240 m, in der Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Burgruine:
 Burgruine Höhenstein, in der Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Hohenstein